Константинопольский собор, или  Влахернский собор 1285 года — Собор представителей Православной церкви, созванный в 1285 году в Большом Влахернском дворце в Константинополе.

Проходил под председательством патриарха Константинопольского Григория II. На Соборе присутствовали патриарх Александрийский Афанасий III и Андроник II Палеолог, император Византийской империи.

Константинопольская православная церковь на Соборе аннулировала решение Второго Лионского собора о заключении унии с Римско-католической церковью. Собор осудил деяния патриарха Константинопольского времён лионской унии Иоанна XI Векка.

Окончательно осудил утверждённый в 1274 году римо-католиками ложный догмат об исхождении Святого Духа не только от Бога Отца, но «и от Сына» («Filioque»).

Примечания

Литература 
 Laiou, Angeliki E. (1972). Constantinople and the Latins: The Foreign Policy of Andronicus II, 1282—1328. Harvard University Press. ISBN 0-674-16535-7.
 Ostrogorsky, George (1956). History of the Byzantine State. Oxford: Basil Blackwell.
 Papadakis, Aristeides (1997) [1983]. Crisis in Byzantium: The Filioque Controversy in the Patriarchate of Gregory II of Cyprus (1283—1289) (Rev. ed.). Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press.

Церковные соборы XIII века
История христианства
История православной церкви
Церковные соборы в Константинополе
Великий раскол
1285 год
Поместные соборы церкви на Востоке